Plexus peut désigner :

Biologie 
Un plexus (du latin plectere, entrelacer, tresser, apparenté au grec πλέκειν plekein « tresser » ) est un rassemblement avec anastomose de différents nerfs ou vaisseaux. En médecine, un plexus est une réorganisation fonctionnelle et spatiale de nerfs (plexus brachial par exemple).

Système nerveux 
Les plexus peuvent désigner une partie du système nerveux. Les plexus constituent un avantage puisque le muscle d'un membre étant innervé par ce réseau de neurofibres ne peut être paralysé complètement à la suite de la lésion d'une racine ou d'un segment spinal.

Dans le règne animal, les plexus nerveux sont des réseaux de fibres nerveuses. Exemples :
 le plexus cervical ;
 le plexus brachial ;
 le plexus sacral ; 
 le plexus cœliaque appelé aussi plexus solaire ;
 le plexus coccygien ;

 le plexus lombaire (ou plexus lombal) est constitué de la réunion des nerfs spinaux lombaires ;
 les plexus d'Auerbach et de Meissner dans le système nerveux entérique.
Seuls les rameaux ventraux des nerfs spinaux forment des « plexus ».

Système vasculaire 

Un plexus peut désigner une partie du système vasculaire. Le plexus artériel, veineux, ou capillaires, est constitué d'un important réseau anastomotique d'artères, de veines ou de capillaires.  est l'ensemble des plexus choroïdes du cerveau. Au niveau du foie on retrouve également un plexus veineux, le système porte veineux.

Paléontologie 
 En paléontologie, Plexus est un nom de genre éteint d'organismes tubulaires de l'Édiacarien.

Revue 
 Plexus (revue).

Entreprise 
 Plexus, entreprise américaine basée à Neenah, spécialisée dans la sous-traitance électronique,  mondiale dans ce domaine.

Littérature 
 Plexus, un roman d'Henry Miller qui compose sa trilogie La Crucifixion en rose.

Lexique de l'anatomie